Navasota (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Navasota (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie snuitmotten